Les Pèlerins peut désigner :

Géographie 
 Les Pélerins, ancien hameau de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, devenu un quartier au sud de la ville ;
 Les Pèlerins, archipel du fleuve Saint-Laurent situé près de Saint-André-de-Kamouraska.

Bande dessinée 
 Les Pèlerins, le quatrième tome de la série de bande dessinée Simon du Fleuve (scénario, dessins et couleurs de Claude Auclair).

Voir aussi 
 Pèlerins